Okręty US Navy o nazwie USS "Montauk":

Pierwszy "Montauk" był monitorem będącym w służbie w latach 1862-1865.
Drugi "Montauk" (SP-392) był trałowcem zakupionym w 1917 i rozbitym w 1918.
Trzeci "Montauk" (SP-1213) był holownikiem, który wszedł do służby w 1917 i został sprzedany w 1920
Czwarty "Montauk" (AN-2/AP-161/LSV-6) był transportowcem. Wszedł do służby w 1944, przemianowany na "Galilea" (AKN-6) w 1946 i wycofany ze służby w 1947.

Montauk